Battle Metal is het debuutalbum van de Finse folkmetalband Turisas. Het album is uitgebracht op 26 juli 2004.

Tracklist 

Muziekalbum uit 2004
Muziekalbum van Turisas
Folkmetal